Rivière à l'Ours kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Rivière à l'Ours (vattendrag i Kanada, lat 46,24, long -77,96), Québec, 
 Rivière à l'Ours (vattendrag i Kanada, lat 48,55, long -71,33), Québec, 
 Rivière à l'Ours (vattendrag i Kanada, lat 48,65, long -72,38), Québec, 
 Rivière à l'Ours (vattendrag i Kanada, lat 50,30, long -63,05), Québec, 

Robotskapade Kanadaförgreningar